Радошевац може бити:

 Радошевац (Бабушница), насеље у општини Бабушница, Пиротски округ, Република Србија
 Радошевац (Голубац), насеље у општини Голубац, Браничевски округ, Република Србија
 Радошевац (Приштина), насеље у граду Приштини, Косовски округ, Република Србија
 Радошевац (тврђава), средњовековна тврђава близу Пирота.